Miejscowości w Polsce:
 Sławka Mała
 Sławka Wielka
 Sławka – potok, dopływ Ślęzy
 Sławka – rzeka, dopływ Wieprza